Sperber:
 Dan Sperber
 Klaus Sperber
 Manès Sperber
 SC Sperber Hamburg
 „Sperber” – niemiecki ścigacz okrętów podwodnych projektu 201M